Табун може да се отнася за:
 табун – стадо коне (диви или домашни)
 табун – нервно-паралитическо отровно вещество
 Табун – пещера, археологически паметник от палеолита на планината Кармел в Израел